Alcântara är en kommun i Brasilien.   Den ligger i delstaten Maranhão, i den nordöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Brasília. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Alcântara:

 Alcântara

I övrigt finns följande i Alcântara:

 Ilha do Livramento (en ö)
 Ponta da Areia (en udde)
 Ponta do Cajual (en udde)
 Ponta Tatinga (en udde)

I omgivningarna runt Alcântara växer i huvudsak städsegrön lövskog. Runt Alcântara är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är december, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Maranhão